Вашаш () је фудбалски клуб из Будимпеште, Мађарска. Дугогодишњи је мађарски прволигаш, клупске боје су плаво црвене.

Клуб је основан 16. марта 1911. године, у оквиру спортског друштва које обухвата још 15 спортских грана, од којих је најпознатији ватерполо клуб Вашаш.

Своје звездане тренутке Вашаш је имао током 60их година двадесетог века.

Име клуба 
 1911. (-{Vas- és Fémmunkások Sport Clubja}-)
 1943. (-{Kinizsi Vasas Budapest}-)
 1944. (-{Nemzeti Kinizsi Budapest}-)
 1945. (-{Budapesti Vasas SC}-)
 1948. (-{Budapesti Vasas SE}-)
 1957. (-{Budapesti Vasas SC}-)

Признања 

Мађарски шампионат:
 Укупно прволигашких сезона: (78)
 Титула: (1957, 1961, 1962, 1965, 1966, 1977) (6)
 Друго место: (1946, 1948) (2)
 Треће место: (1925, 1926, 1947, 1953, 1960, 1968, 1971, 1973, 1980, 1981, 1998, 2000, 2001) (13)

Мађарски куп:
 Победници мађарског купа: (1955, 1973, 1981, 1986) (4)

Митропа куп
 Победници :  1956, 1957, 1960, 1962, 1965, 1970, 1983 (6)

УЕФА Лига шампиона 
 Полуфиналисти :  1958 (1)

Вашаш у европским такмичењима

Збирни европски резултати 
Стање 1. јул 2008.

Познати играчи 
  Пал Беренди (-{Berendi Pál}-)
  Деже Бунджак (-{Bundzsák Dezső}-)
  Јанош Фаркаш (-{Farkas János}-)
  Платко Франц (-{Franz Platko}-)
  Калман Ихас (-{Ihász Kálmán}-)
  Рудолф Иловски (-{Illovszky Rudolf}-)
  Ладислав Кубала (-{Kubala László}-)
  Ђула Лорант (-{Gyula Lóránt}-)
  Ференц Маћош (-{Machos Ferenc}-)
  Калман Месељ (-{Mészöly Kálmán}-)
  Густав Шебеш (-{Sebes Gusztáv}-)

Познати тренери 
   Бела Гутман (-{Béla Guttmann}-) 1945
  Рудолф Иловски (-{Rudolf Illovszky}-)
  Калман Месељ (-{Kálmán Mészöly}-)

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Вашаш

Вашаш